Henry Lopes (1859-1938),  baron Roborough, homme politique britannique.
 Henry Lopes (1828-1899),  baron Ludlow, juge et homme politique britannique.
 Henry Lopes (1865-1922),  baron Ludlow, avocat et homme politique britannique.

Voir aussi
 Henri Lopes (1937-), écrivain, homme politique et diplomate congolais.
 Henri Lopez (1940-), footballeur français.
 Henry López (1992-), footballeur guatelmatèque.